Суперкубок Македонії з футболу 2011 — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 липня 2011 року між чемпіоном Македонії клубом Шкендія та володарем кубка Македонії Металургом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

Суперкубок Північної Македонії з футболу
Македонія